Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1920 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1920
Тяжёлая атлетика в Бельгии
1920 год в тяжёлой атлетике